Two (álbum) - da banda norte-americana The Calling
ProjeKct Two - um dos projetos da banda inglesa de rock progressivo King Crimson
Two (banda) - banda britânica de metal industrial

Desambiguação